Суперкубок Албанії з футболу 2015 — 22-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2015 року між чемпіоном Албанії Скендербеу та переможцем кубку Лачі. Матч завершився перемогою Лачі в серії післяматчевих пенальті 8:7 після рахунку основного і додаткового таймів 2:2.

Матч

Деталі

2015
Албанія